Corbi se poate referi la:

Diviziuni administrative 
 Corbu, comună în județul Constanța
 Corbu, comună în județul Harghita
 Corbu, comună în județul Olt
 Corbu, comună în raionul Dondușeni, Republica Moldova

Localități în România 
 Corbu, sat în comuna Cătina, județul Buzău 
 Corbu, sat în comuna Glodeanu-Siliștea, județul Buzău 
 Corbu, sat  în județul Constanța , reședința comunei cu același nume
 Corbu, sat în județul Harghita , reședința comunei cu același nume
 Corbu, sat în județul Olt , reședința comunei cu același nume
 Corbu, sat în comuna Teslui, județul Olt
 Corbu, sat în județul Vaslui 
 Corbu, sat în județul Vâlcea

Localități în Republica Moldova
 Corbu localitate centru de comună în raionul Dondușeni

Nume compuse 
 Corbu Nou, sat în județul Brăila 
 Corbu Vechi, sat în județul Brăila

Altele 
 Râul Corbu (dezambiguizare)

Vezi și 
 Corbu (nume de familie)

 Corbi (dezambiguizare)
 Corbul (dezambiguizare)
 Corbeni (dezambiguizare)
 Corbești (dezambiguizare)
 Corbeanca (dezambiguizare)
 Piatra Corbului (dezambiguizare)

 Corbea (nume de familie)
 Corban (nume de familie)

 Corbița, sat în județul Vrancea
 Corboaia, sat în județul Bihor
 Corbșori, sat în județul Argeș
 Corbasca, sat în județul Bacău

 Capu Corbului, sat în județul Harghita
 Podu Corbului, sat în județul Prahova
 Valea Corbului, sat în județul Argeș
 Dealu Corbului, sat în județul Maramureș
 Lunca Corbului, sat în județul Argeș
 Piscu Corbului, sat în județul Galați
 Ostrovu Corbului, sat în județul Mehedinți

 Podu Corbencii, sat în județul Dâmbovița

Nume de familie:
 Corbuleanu - ex: Mihail Corbuleanu

Toponime românești